Ялатов — фамилия.
 Ялатов, Виктор Иванович (1923—1980) — белорусский музыковед-фольклорист, доктор искусствоведения. 
 Ялатов, Шабычи Саранович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.